(522) Хельга () — астероид внешней части главного пояса, который принадлежит к спектральному классу X. Он был открыт 10 января 1904 года немецким астрономом Максом Вольфом в обсерватории Хайдельберг.

(522) Хельга примечателен тем, что он является первым обнаруженным астероидом, который находясь в слабом орбитальном резонансе с Юпитером 7:12, тем не менее сохраняет стабильность орбиты, поскольку эксцентриситет и прецессия орбиты таковы, что он избегает тесных сближения с Юпитером.

См. также 
 Список астероидов (501—600)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 100 до 200 км
Астероиды, открытые Максом Вольфом